Электродвигатель — название нескольких промышленных предприятий:
 Электродвигатель (завод, Могилёв) () — белорусское предприятие в Могилёве.
 «Электродвигатель» — прежнее название российского предприятия «ГМС Бытовые насосы» в Бавленах.
 «Электродвигатель» — завод в пгт Красногорский